Het ATP-toernooi van Bordeaux 1994 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 12 tot en met 18 september 1994. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van de Villa Primerose in de Franse stad Bordeaux.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Bordeaux
Bordeaux